Stara Dąbrowa ist der Name folgender Orte in Polen:

 Stara Dąbrowa (Kwilcz) (Dombrowo Vorwerk), Woiwodschaft Großpolen
 Stara Dąbrowa (Wolsztyn) (Alt Dombrowo, 1939–1945 Langenhain), Woiwodschaft Großpolen
 Stara Dąbrowa (Pęczniew), Woiwodschaft Łódź
 Stara Dąbrowa (Leoncin), Woiwodschaft Masowien
 Stara Dąbrowa (Damnica) (Alt Damerow, Kreis Stolp/Pommern), Woiwodschaft Pommern
 Stara Dąbrowa (Powiat Stargardzki) (Alt Damerow, Kreis Saatzig/Pommern), Woiwodschaft Westpommern